Пиклз () — английская фамилия.

Известные носители:
 Пиклз, Вивиан (род. 1931) — английская актриса.
 Пиклз, Кристина (род. 1935) — английская актриса.
 Пиклз, Эрик (род. 1952) — британский политик.

Другие значения
 Пиклз (собака) — собака, нашедшая украденный кубок чемпионата мира по футболу в 1966 году.